

Patronyme

Adrian Timmis (né en 1964), cycliste anglais
Brian Timmis (1899-1971), joueur canadien de football américain
Mercer Timmis (né en 1994), joueur canadien de football américain
Peter Timmis (1942-1988), cricketeur anglais
Steve Timmis (né en 1960), homme d'affaires australien

Autre
Timmis, type d'automobile canadienne

Homonymie de patronyme